Bei der 2. Deutschen Volleyball-Bundesliga unterscheidet man eine Liga für:

 die Männer, siehe 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga (Männer)
 die Frauen, siehe 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen)